De Lesbiini (komeetkolibries) vormen samen met de Heliantheini een van de vijf onderfamilies die onderdeel zijn van de kolibriefamilie (Trochilidae). De geslachtengroep
Lesbiini bestaat uit 18 geslachten:
 Geslacht Adelomyia (1 soort: zwartoorkolibrie)
 Geslacht Aglaiocercus (3 soorten langstaartnimfen)
 Geslacht Chalcostigma (5 soorten doornsnavels)
 Geslacht Discosura (5 soorten draadkolibries)
 Geslacht Heliangelus (9 soorten zonnekolibries)
 Geslacht Lesbia (2 soorten komeetkolibries)
 Geslacht Lophornis (11 soorten koketkolibries)
 Geslacht Metallura (9 soorten glanssstaartkolibries)
 Geslacht Opisthoprora (1 soort: wipsnavelkolibrie)
 Geslacht Oreonympha (1 soort: bergnimf)
 Geslacht Oreotrochilus (7 soorten bergnimfen)
 Geslacht Oxypogon (4 soorten baardhelmkolibries)
 Geslacht Phlogophilus (2 soorten eksterstaarten)
 Geslacht Polyonymus (1 soort: bronsstaartkomeetkolibrie)
 Geslacht Ramphomicron (2 soorten doornsnavels)
 Geslacht Sappho (1 soort: sapphokomeetkolibrie)
 Geslacht Sephanoides (2 soorten: Juan-Fernandezkolibrie en vuurkroonkolibrie)
 Geslacht Taphrolesbia (1 soort: grijsbuikkomeetkolibrie)

Fylogenie 
Onderstaand cladogram geeft de verschillende relaties tussen de Lesbiini en de andere onderfamilies en geslachtengroepen weer.

Kolibries